Colaspidema — род жуков из подсемейства хризомелины семейства Листоеды.

Систематика 
Некоторые виды этого рода:
 Colaspidema atrum (Olivier, 1799)
 Colaspidema barbarum (Fabricius, 1801)
 Colaspidema dufouri (Perez, 1865)
 Colaspidema rufifrons (Olivier, 1807)
 Colaspidema signatipenne Guérin, 1844

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Хризомелины
Роды жесткокрылых